Deux comtés des États-Unis portent le nom de  comté d'Otero (Otero County) :
le comté d'Otero, situé dans l'État du Colorado ;
le comté d'Otero, situé dans l'État du Nouveau-Mexique.